La Copa Federación 1992 corresponde a la 30ª edición del torneo de tenis femenino más importante por naciones. 32 equipos participaron en el Grupo Mundial.

Zona Americana 

 
 
  — promocionado a Grupo Mundial.
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promocionado a Grupo Mundial.

Zona Asia/Oceanía 

 
 
 
 
 
  — promocionado a Grupo Mundial.

Zona Europa/África 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promocionado a Grupo Mundial.

Grupo Mundial

Final

Enlaces externos 
 Página oficial de la Fed Cup 

Copa Federación (1963-1994)